Cotta (cognomen), cognomen
 Cotta (Dresden), wijk van Dresden
 Cotta (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spanners (Geometridae)